Desdimelita är ett släkte av kräftdjur. Desdimelita ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Desdimelita